Het WTA-tennistoernooi van Miami (officieel Sony Ericsson Open) van 2011 vond plaats van 22 maart tot en met 3 april 2011 in de Amerikaanse stad Miami. Het was de 27e editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het Tennistoernooi van Miami 2011. Er werd gespeeld op een hardcourt-ondergrond.

Toernooisamenvatting 
Enkelspel – De als achtste geplaatste Wit-Russin Viktoryja Azarenka won het toernooi. Ze versloeg in de finale het Russische zestiende reekshoofd Maria Sjarapova in twee sets met 6-1 en 6-4. Voordien had Azarenka ook al titelverdedigster Kim Clijsters uitgeschakeld in de kwartfinale. In de halve finale versloeg ze de Russin Vera Zvonarjova. Azarenka won ook in 2009 al het toernooi van Miami. Het was de zesde toernooizege uit haar carrière.

Dubbelspel – De titelverdedigsters Gisela Dulko en Flavia Pennetta waren als eerste geplaatst. Zij werden echter in de kwartfinale uitgeschakeld. Het ongeplaatste duo Daniela Hantuchová / Agnieszka Radwańska won het toernooi. Ze versloegen in de finale het als derde geplaatste koppel Liezel Huber en Nadja Petrova in de match-tiebreak.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Bron 
 Toernooischema WTA

Miami 2011
Miami